Tomești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tomești (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Tomești (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara
 Tomești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Tomești (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș

 Tomești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Tomești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui